BiH:
 Vukšići (Milići, BiH), naselje u općini Milići

Crna Gora:
 Vukšići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja